Capelan bezeichnet:

 Lodde, einen kleinen Fisch
 Carlos Capelán (* 1948), Künstler aus Uruguay
 Günter Capelan (1932–1992), deutscher Schachspieler

Siehe auch:
 Capellan
 Kapellan
 Capilano